Philippsruhe steht für:

 Philippsruhe (Bayreuth), Wohnplatz in der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Schloss Philippsruhe, Barockschloss in der Stadt Hanau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen